Fra Petar Jeleč (Foča, 26. siječnja 1974.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, vikar franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Foči kod Doboja. U novicijat je stupio 18. srpnja 1993. u Biloj kod Livna. Prve zavjete položio je 27. srpnja 1994. u Monopoliju, Italija. Svečane zavjete dao je 30. rujna 1998. u Fojnici. Za svećenika se zaredio 29. lipnja 2000. u Sarajevu. Vikar franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici